Lamkin bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lamkin (Georgia)
 Lamkin (Louisiana)
 Lamkin (Mississippi)
 Lamkin (Texas)

Lamkin ist der Familienname folgender Personen:
 John Tillman Lamkin (1811–1870), US-amerikanischer Jurist und Politiker